El lenguaje musical se refiere al conjunto de elementos y técnicas que se utilizan para representar y comunicar información musical. Estos elementos incluyen la notación musical, la teoría musical y la terminología musical.

El lenguaje musical es utilizado por músicos de todos los géneros y estilos. Es esencial para la educación musical y para la comunicación entre músicos de diferentes culturas y países. La enseñanza del lenguaje musical es una parte importante de la formación musical, tanto para músicos profesionales como para aficionados.

Diferencias entre Solfeo y Lenguaje Musical 
El solfeo es un sistema de lectura musical que se enfoca en la entonación y el ritmo. Implica la lectura de notas en un pentagrama y la capacidad de cantarlas en voz alta. Por otro lado, el lenguaje musical es un conjunto de reglas y convenciones que se utilizan para describir y comunicar los elementos de la música. Incluye términos como "ritmo", "armonía", "melodía" y "dinámica". Mientras que el solfeo se enfoca en la lectura y entonación de las notas, el lenguaje musical es más amplio e incluye la comprensión de la teoría musical y la capacidad de comunicarse y analizar la música en un nivel más profundo.

Ambos son importantes para cualquier músico que desee tener éxito. El solfeo ayuda a los músicos a desarrollar una mejor comprensión de la música, les permite leer partituras y comprender las relaciones entre las notas, y también les ayuda a afinar mejor sus oídos y mejorar su capacidad de memoria musical.

Por otro lado, el lenguaje musical es importante porque ayuda a los músicos a comprender y analizar la música en un nivel más profundo, les permite comunicarse mejor con otros músicos y entender cómo se construye la música, y también les da las herramientas para escribir y componer su propia música.

Las denominaciones de solfeo y el lenguaje musical son diferentes, pero ambas son importantes para cualquier músico que desee tener éxito en su carrera. El solfeo es un buen punto de partida para los principiantes, mientras que los músicos intermedios y avanzados se enfocarán en aprender tanto el solfeo como el lenguaje musical.

Enlaces externos 
 Lenguaje Musical: La importancia del idioma en la música

Educación musical